(od niem. Baum – drzewo, Garten – ogród)

Geografia

Austria 
 Baumgarten – dzielnica Wiednia 
 Baumgarten – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg
 Baumgarten bei Gnas – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Niemcy 
 Baumgarten – dzielnica Deggendorfu  
 Baumgarten – dzielnica Kulmbachu 
 Baumgarten – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Braszowice
 Dębowiec
 Ogródki
 Paruszowice
 Włodzisław

Osoby 
 Alexander Gottlieb Baumgarten – filozof niemiecki
 Johann Christian Gottlob Baumgarten – botanik, mykolog
 Leon Baumgarten – polski działacz socjalistyczny
 Paul Clemens von Baumgarten – lekarz niemiecki
 Konrad Baumgarten – drukarz

Inne 
 Baumgarten – herb szlachecki

Zobacz też 
 Judenau-Baumgarten